

Январь 
 19 января — Иоанн II, патриарх Константинопольский (518—520), святитель.

Июль 
 Виталиан — византийский военачальник и государственный деятель; убит.

Ноябрь 
 27 ноября — Конгар, епископ Сомерсетский, святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Зосим — византийский историк, автор «Новой истории»
 Ираклий Сансский, святой епископ Санса (487—520).
 Исидор Александрийский, античный философ-неоплатоник, представитель Афинской школы неоплатонизма, ученик Марина.
 Максимин из Миси, настоятель монастыря Миси, святой Католической церкви.
 Прагматий, святой епископ Отёнский (517—520).
 Теренс Мецский, епископ Мецский, святой Католической церкви.
 Фиака, святой, главный епископ Ленстерский, поэт, основатель двух церквей.
 Юйцзюлюй Чоуну, 10-й каган жужаней (508—520); казнён.

0520
Умершие в 520 году